

События 
 Первая зимовка норманнов в Британии.
 Муса II ибн Муса побеждает христиан в сражении при Альбельде.
 Барселона захвачена и разграблена маврами.
 Король Западно-Франкского королевства Карл II Лысый потерпел поражение в сражении при Женглане с бретонским вождём Эриспоэ и вынужден был признать его королём. Это событие считается началом королевства Бретань.
 Благодаря вмешательству короля Италии Людовика II прекратилась война между Сполето и Салерно, которая длилась с 839 года.
 Викинги поднялись вверх Эльбой и разграбили Рейнскую область и Фландрию.
 Король Уэссекса Этельвульф победил викингов в битве, но не смог прогнать их с острова в устье Темзы.

 Викинги поднялись вверх по Сене и снова разграбили Руан. На этот раз они впервые перезимовали на континенте, а потом добрались пешком до Бове и сожгли город.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 851 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 851 году
 Эббон Реймсский
 монах Исаак казнён по обвинению в оскорблении пророка Мухаммеда после волнения христиан города Кордова.
 16 июля — в Кордове казнён за веру монах Сисенанд.
 мученическая смерть за веру двух девушек Нунилы и Алодии в Уэске.

См. также